Le terme de théorème de Carnot peut renvoyer à des propositions très différentes et le nom de Carnot ne désigne pas la même personne selon les cas.

On peut citer trois utilisations :
 Le théorème de Carnot en thermodynamique, aussi appelé égalité de Clausius-Carnot que l'on retrouve dans le cycle de Carnot. Dans ce cas, il s'agit de Nicolas Léonard Sadi Carnot, physicien et ingénieur français.
 Le « théorème japonais de Carnot » de géométrie euclidienne portant sur une égalité algébrique de distances dans une construction faisant appel au cercle inscrit et au cercle circonscrit à un triangle. Il s'agit ici de Lazare Nicolas Marguerite Carnot, mathématicien, physicien, général et homme politique français.
 Le théorème de Carnot (courbe algébrique) portant sur une courbe algébrique sécante à un triangle. Il s'agit ici encore de Lazare Carnot.
 Le théorème de Carnot (perpendiculaires concourantes) dû aussi à Lazare Carnot.

Références